Hacıqədirli – centro abitato del distretto di Ağsu, in Azerbaigian
 Hacıqədirli – centro abitato del distretto di Şamaxı, in Azerbaigian